Ту́м-балала́йка (на идиш טום־באַלאַלײַקע) — одна из любимых песен из фольклора восточноевропейских евреев (ашкеназов) на идиш. Известна в Польше, на Украине, в России, в Беларуси, в Молдове, а также в Израиле и США. Народные варианты песни существовали уже давно, но текст (загадки в песне, например: «что выше дома? — труба», «кто проворней мыши? — кошка» и т. д.) — был весьма разнообразным.

Впервые опубликована лишь в 1940 году (в США). В ставшей популярной записи сестёр Бэрри автором песни указан композитор еврейского театра Абрам (Эйб) Элстайн (1907—1963).

В переводе на польский язык () песню исполняла Халина Куницкая.

Текст и перевод

О тексте песни 
В песне парень задаёт девушке вопросы (загадки), а та, в свою очередь, отвечает на них. Загадки традиционно ассоциируются с любовью и ухаживанием. Есть два типа еврейских песен, основанных на загадке: первым является последовательность задач, например, детская песня «דו מיידעלע דו פיינס» («Ду, мэйдл, ду, файнс…» — «Девушка ты, красивая ты…»); вторым типом является замена на головоломки («א חתן האט געוואלט זיין כלה אויסקלערן», проверка невесты), эти стихи соответствуют англо-шотландским балладам. Две головоломки из песни «Ду, мэйдл, ду, файнс…»: «где вода без рыбы? — вода прудов не имеет рыбы»; «что глубже весны? — Тора глубже весны». Некоторые исследователи высказывают мнение, что девушка не даёт приемлемого ответа на первый вопрос в песне «Тум-балалайка»: что может расти без дождя? — камень может расти без дождя. Вместо этого предлагается версия, которая на вопрос «что может расти без дождя?» дает такие ответы: «האָר» (hor, волос) или «פארשטיין קען וואקסן אָן רעגן» («Farstein кэн ваксн, ваксн он рэгн», «понимание может расти без дождя»).

Примечания

Ссылки 
 Тум-балалайка, перевод
 Ноты и ещё один перевод
 Записи и третий перевод
Запись песни "Тумбалалайка" на русском языке (перевод Ольги Аникиной)

Песни по алфавиту
Еврейский фольклор
Песни на идише
Еврейские песни